Chigutisauridae — родина темноспондилів-стереоспондиломорф. Відомі переважно з Гондвани. Найдавніші підтверджені представники походять із початку пізнього тріасу (карнію), а найпізніший - Koolasuchus - із ранньої крейди (апту) Австралії, що дозволяє Chigutisauridae визнаватися найпізнішою відомою групою темноспондилів.

Систематика 

Brachyopidae й Chigutisauridae - останні родини темноспондилів у історії - є сестринськими групами в складі надродини Brachyopoidea.
Нижче наведено кладограму, що зображує взаємозв‘язки брахіопоїдів:

Примітки 

Трематозаври
Вимерлі земноводні